Авдалян — фамилия:

 Авдалян, Гурген Микаелович  (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Авдалян, Назели Вардановна (род. 1986) — армянская спортсменка-тяжелоатлет.
 Авдалян, Норик (род. 1996) — армянский и российский футболист.

См. также 
 Авдолян